Васюков Геннадій Геннадійович ( 30 березня 1975) — підприємець, інвестор, співвласник компаній у сферах електронної комерції, FinTech, EdTech та Big Data. Адвокат, член Національної асоціації адвокатів України, член Міжнародної асоціації юристів (IBA), керівний партнер юридичної компанії.

Біографія 
Народився 30 березня 1975 року у Запоріжжі. 1997 року закінчив юридичний факультет Запорізького інституту державного та муніципального управління, а 1999 року — економічний факультет.

1997 року почав працювати податковим інспектором Державної податкової адміністрації у Запорізькій області, працював заступником голови з питань аудиту ДПА Запорізької області, призначений на цю посаду у віці 30 років.

2002 року отримав диплом з відзнакою магістра з державного управління у Національній академії державного управління при Президентові України (Київ). В період з 2002 по 2007 роки навчався у аспірантурі НАДУ.

У 2006 році очолив юридичний департамент та увійшов до складу спостережної ради холдингу «Global Spirits» (Україна, РФ, США) — найбільшого алкогольного холдингу у Східній Європі (ТМ «Хортиця», «Шустов», «Благов», «Медовуха», «Ореанда»). 

У 2007 році під його керівництвом, разом із міжнародною юридичною компанією (США), була проведена консолідація активів «Global Spirits AMG-77» та реструктуризація Холдингу. У тому ж 2007 році Геннадій очолив проект із залучення $88 млн від банку Credit Suisse для придбання ПрАТ «Одеський коньячний завод». 

У 2008 році організував та супроводжував випуск корпоративних облігацій Холдингу на сумму 125 млн гривень. У рамках приведення всіх бізнес-процесів у відповідність до міжнародних стандартів, супроводжував процес первинного публічного розміщення акцій холдингу (IPO) на (LSE) Лондонській фондовій біржі. У 2011 році керував покупкою лікеро-горілчаного заводу «Гетьман». Був ідеологом демонопозілації виробництва спирту та підвищення мінімальних цін на алкогольну продукцію для боротьби з тіньовим оборотом.

2010 року отримав ступінь Кандидата наук державного управління із спеціальності «місцеве самоврядування». Автор дисертації «Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування», а також 11 наукових праць, 8 з яких опубліковані у наукових фахових виданнях з державного управління.

З 2011 року — керівний партнер юридичної компанії «Васюков, Остапюк і партнери» (Київ).

Підприємницька діяльність 

2012 року був співзасновником інтернет-холдингу «Universal Commerce Group», орієнтований на інвестування в IT та вебпроекти на ранніх стадіях. Станом на 2018 рік UCG об'єднує 25 проектів у сфері електронної комерції, рекрутингу, нерухомості, порівняння цін, охорони здоров'я, fashion-індустрія та online media.

У 2016 році один з проектів Холдингу Modasto увійшов у список Top 5 Fashion E-commerce Websites за версією журналу Forbes.com. Інші відомі проекти UCG: Price.ua, Trud.com, Vcene, Naydidom.com, DocGuru.

2014 року Геннадій став співзасновником компанії Wayforpay .

У лютому 2015 року взяв участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.

2015 році взяв участь у конкурсі на посаду голови Фіскальної служби України.

Громадська діяльність 

З 2006 року — Президент громадської організації «Асоціація підприємців за легальний ринок», з 2008 по 2010 роки — Член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Голова Комісії з питань боротьби проти корупції та моніторингу виконання законодавства Ради Підприємців, з 2009 року — член Комітету з економічних реформ в Запорізькій області, з 2009 по 2010 роки — член Громадської колегії при Державній Податковій Адміністрації України, з 2014 року — член Громадської ради при Державній Фіскальній службі України.

Примітки 

Українські підприємці
Народились 1975
Народились 30 березня